Артемиюс Тутышкинас (; 8 августа 2003) — литовский футболист, защитник итальянского клуба «Кротоне» и сборной Литвы.

Биография

Клубная карьера 
Летом 2021 года подписал контракт с клубом итальянской Серии Б «Кротоне».

Карьера в сборной 
В 2021 году впервые был вызван в сборную Литвы на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022. Дебютировал 8 сентября в матче против сборной Италии (0:5), в котором вышел на замену на 84-й минуте вместо Линаса Климавичюса.

Примечания 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу